Aelita – romanzo del 1922 di Aleksej Nikolaevič Tolstoj
 Aėlita – film del 1924 di Jakov Aleksandrovič Protazanov
 Aelita Schaeffer – personaggio del cartone animato Code Lyoko